Flecken steht für:

 Flecken (Ort), eine geografische Bezeichnung für Gemeinden bestimmter Größe oder kleine Ansiedlungen
 Fleck oder Schmutz, umgangssprachlich für eine begrenzte Oberflächen-Verschmutzung
 Flecken (Gemeinde St. Ulrich), Dorf der Gemeinde St. Ulrich am Pillersee, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Flecken (Gemeinde Sonntag), Fraktion der Gemeinde Sonntag, Bezirk Bludenz, Vorarlberg
 Flecken (Immenstadt im Allgäu), Ortsteil der Stadt Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Flecken, Familienname: 
 Adolf Flecken (1889–1966), deutscher Politiker (Zentrum, CDU)
 Emil Flecken (1890–1981), deutscher Porträt- und Landschaftsmaler
 Otto Flecken (1860–1925), deutscher Landschafts- und Vedutenmaler, Illustrator und Plakatkünstler
 Tina Flecken (* 1968), deutsche Übersetzerin
 Volkmar Flecken (1902–1962), Konzertmeister des Staatsorchesters in Oldenburg

Siehe auch:

 Fleck